Tóth Gabriella (1975) válogatott vízilabdázó
 Tóth Gabriella (1986) válogatott labdarúgó
 Tóth Gabriella (1988) énekes
 Tóth Gabriella (1996) válogatott kézilabdázó
 Tóth Gabriella újságíró, a Magyar Rádió riporter